Abdelhak (, []) ist ein männlicher Vorname arabischer Herkunft.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name bedeutet „Diener der Wahrheit“ und ist aus عبد ال ʿabd al „Sklave/Diener der“ sowie حق haqq „Wahrheit“ zusammengesetzt.

Varianten 
Weitere Transkriptionen für den Namen sind:

 Abd al-Haqq, Abd al-Haq 
 Abdul Haq, Abdul Haqq, Abdul Haque, Abdul Haqque, Abdul Hak
 Abdulhaq, Abdulhaqq, Abdulhaque, Abdulhak
 Abdul Heq, Abdul Heqq, Abdul Heqq
 Abdel Haq, Abdel Haq, Abdel Hak, Abdel Haque
 Abdel Heq, Abdel Heqq, Abdel Heqq

Namensträger 
 Abdalhaqq II. (1420–1465), marokkanischer Sultan
 Abdelhak Benchikha (* 1963, algerischer Fußballspieler und Fußball-Nationaltrainer)
 Abdülhak Hâmid Tarhan (1852–1937), türkischer Schriftsteller und Politiker
 Abdülhak Şinasi Hisar (1887–1963), türkischer Schriftsteller
 Abdülhak Adnan Adıvar (1882–1955), türkischer Politiker, Schriftsteller, Historiker und Mediziner
 Abdelhak Nouri (1997), Fußballspieler

Einzelnachweise 

Arabischer Personenname
Männlicher Vorname